Astra se može odnositi na:
 Astra (satelit), telekomunikaciona kompanija
 Opel astra, automobil
 Astra AB, bivša švedska farmaceutska kompanija